Viva World Cup 2008 var en fotbollsturnering för etniska minoriteter och regioner som avgjordes i Gällivare i Sverige 7–13 juli 2008. Det spelades inget kval till turneringen som spelades mellan lag från grupperingar som inte är medlemmar i det internationella fotbollsförbundet FIFA. Officiell arrangör var Samernas fotbollsförbund vars lag, Sameland, var regerande mästare i Viva World Cup.

Deltagande stater 
Herrturneringen
  Sameland
  Padanien
  Provence
  Irakiska Kurdistan
  Arameiska/syrianska 

Damturneringen
  Sameland
  Irakiska Kurdistan

Matcher 
Herrarnas turnering avgjordes genom ett inledande gruppspel där alla lag möttes en gång. Därefter spelades en tredjeprismatch och en finalmatch. Damernas turnering avgjordes i ett dubbelmöte mellan Sameland och Irakiska Kurdistan.

Herrar

Gruppspel

Bronsmatch

Finalmatch

Damer

Vinnare

Se även 
 N.F.-Board

Referenser

Externa länkar 
N.F.-Boards officiella hemsida

Fotboll i Sverige 2008
Fotbollstävlingar
Sportevenemang i Sverige
Sport i Gällivare